Пулавский () — польская фамилия

 Пулавский, Антоний (1747—1813) — польский государственный и военный деятель, староста черешенский, член Барской конфедерации, сеймовый посол.
 Пулавский, Зигмунд (1901 ― 1931) ― польский авиаконструктор и лётчик.
 Пулавский, Казимир (1745—1779) — участник борьбы за свободу двух народов — польского и американского, один из руководителей и маршалек Барской конфедерации.
 Пулавский, Казимеж Фердинанд (1846—1926) — польский историк и генеалог.
 Пулавский, Франтишек Ксаверий (1743—1769) — староста августувский, полковник Подольского воеводства, пшемысльский маршалок Барской конфедерации.
 Пулавский, Францишек Ян (1875—1956) — польский историк литературы и дипломат.
 Пулавский, Юзеф (1704—1769) — польский государственный и военный деятель, староста варецкий (1732), организатор и маршалок Барской конфедерации (1768).

Пулавские герба Слеповрон — польский шляхетский род, происходит из села Pułazie, осел в земле Бельской, прославился во время барской конфедерации.

См. также 
 Пулавская псалтырь
 Пуласки